Ма́кинтайр (; ) — шотландская фамилия, в переводе означающая «сын плотника».

Персоналии 
 Макинтайр, Алан (род. 1949) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.
 Макинтайр, Аласдер (род. 1929) — политолог, социальный философ.
 Макинтайр, Альберт Уиллс (1853—1935) — американский политик, 9-й губернатор Колорадо.
 Макинтайр, Вонда (1948—2019) — американская писательница-фантаст.
 
 
 
 Макинтайр, Дункан Бан (1724—1812) — гэльский поэт, классик шотландской литературы.
 Макинтайр, Лиам (род. 1982) — австралийский актёр.
 Макинтайр, Марвин Джей (род. 1948) — американский актёр.
 Макинтайр, Маргарит (род. 1965) — американская актриса.
 Макинтайр, Риба (род. 1955) — американская кантри-певица, автор песен, продюсер и актриса.
 Макинтайр, Роджер (род. 1962) — шотландский кёрлингист.
 Макинтайр, Сара (род. 1988) — шотландская и британская кёрлингистка.
 Макинтайр, Стив (род. 1974) — британский программист.
 Макинтайр, Фергюс Гуинплейн (1949—2010) — шотландский писатель-фантаст и поэт.
 Макинтайр, Шемас (ок. 1727 1799) — вождь клана Макинтайр, шотландский поэт.

Составные фамилии 
 Миллер-Макинтайр, Коди (род. 1994) — американский баскетболист.

Другое 
  — название реки Дарлинг в верхнем течении.

См. также 
 Клан Макинтайр

Примечания